5T steht für:

 Canadian North, eine kanadische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Mauretanien
 Transwede Airways (IATA-Code), schwedisches Unternehmen, das Flugzeuge für andere Unternehmen betreibt („Wet-Lease“)

5T